East Mountain ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Mountain (Arkansas), im Van Buren County – nicht mehr existent
 East Mountain (Connecticut), im New Haven County
 East Mountain (Texas), im Upshur County